O quadro geral de medalhas do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2011 apresenta-se abaixo:

Quadro de medalhas
 País sede destacado.

Ligações externas 

Quadro de medalhas